Московская область
 Флаг Раменского сельского поселения (Егорьевский район)
 Флаг Раменского сельского поселения (Шаховской район)